FM-serien, finska: SM-sarja, kan vara:

FM-serien i bandy - bytte namn till Bandyligan 1990
FM-serien i baseboll
FM-serien i fotboll – Finlands högsta division i fotboll 1930–1989
FM-serien i ishockey – Finlands högsta division i ishockey 1933–1975
Damernas FM-serie i ishockey – Finlands högsta division i ishockey för damer 1982–2017 (Naisten SM-sarja), numera Damligan i ishockey.
FM-serien – den näst högsta ishockeyserien i Finland sedan år 2000, se Mestis
FM-serien i basket
FM-serien i handboll
FM-serien i rally
FM-serien i ringette
FM-serien i rugby union

Referenser

Se även
FM-ligan

Finska mästerskap
Sport i Finland